Stove bezeichnet
 einen Ortsteil der Gemeinde Boiensdorf im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 einen Ortsteil der Gemeinde Carlow im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 einen Ortsteil der Gemeinde Drage im Landkreis Harburg in Niedersachsen

Stove ist der Familienname folgender Personen:
 David Stove (1927–1994), australischer Philosoph
 Nira Stove, verheiratete Nira Windeatt (* 1958), australische Schwimmerin
 Robert J. Stove (* 1961), Organist